Rocchetta ist der Name folgender italienischer Gemeinden:
 Rocchetta a Volturno – in der Provinz Isernia
 Rocchetta Belbo – in der Provinz Cuneo
 Rocchetta di Vara – in der Provinz la Spezia
 Rocchetta e Croce – in der Provinz Caserta
 Rocchetta Ligure – in der Provinz Alessandria
 Rocchetta Nervina – in der Provinz Imperia
 Rocchetta Palafea – in der Provinz Asti
 Rocchetta Sant’Antonio – in der Provinz Foggia
 Rocchetta Tanaro – in der Provinz Asti

zudem bezeichnet der Name den Ortsteil Rocchetta, Teil der Gemeinde Cerreto di Spoleto.

Rocchetta steht für:
 Rocchetta (Käse), Weichkäse aus dem Piemont
 Castel Rocchetta, abgegangene Burg im Trentino
 Monte Rocchetta, Berg bei Riva del Garda am Gardasee
 Straßensperre Rocchetta, ehemalige österreichisch-ungarische Festungsanlage im Trentino

Rocchetta ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Valdettaro della Rocchetta (1912–1981), italienischer Diplomat